Myssowka () ist ein russischer Orts- bzw. Flussname:
 Myssowka (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (bis 1946: Karkeln, Kreis Heydekrug/Niederung (Elchniederung), Ostpreußen)
 Myssowka (Fluss), Fluss in der Oblast Moskau